Op de US Open 2011 speelden de mannen en vrouwen in het gemengddubbelspel van 1 tot en met 9 september.

Titelverdedigers waren het als eerste geplaatste paar Liezel Huber / Bob Bryan. In de tweede ronde moesten zij hun meerdere erkennen in de latere winnaars.

Het toernooi werd gewonnen door het ongeplaatste Amerikaanse koppel Melanie Oudin / Jack Sock, dat met een wildcard tot het toernooi was toegelaten. In de finale versloegen zij het als achtste geplaatste Argentijnse team Gisela Dulko en Eduardo Schwank in de match-tiebreak.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 6)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2011